Arany-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Arany-lyuk, budakalászi barlang.
 Arany-lyuk, tállyai mesterséges üreg.
 Arany-lyuk, a Szőlősi Arany-lyuk másik neve.
 Arany-lik (Avenul Groapa de Aur), zsomboly a Pojánai-hegyekben, Brassópojána közelében.